La Copa IHF 1986-87 es la 6.ª edición del tercer torneo continental de balonmano masculino por orden de importancia después de la Copa de Europa y la Recopa de Europa.

Toda la competición se disputó con la fórmula de eliminación directa, con encuentros de ida y vuelta.

Ronda Eliminatoria 

|}

 Equipos exentos ronda eliminatoria:Atlético Madrid, Pelister Bitola, Gladsaxe Copenaghen, VfL Gummersbach, Tisza Volan Szeged, Slavia Praga, Guif Eskilstuna y SC Magdeburgo.

Segunda fase 

{| cellspacing=0 width=100%
|-
|align=center|
|-
|align=center|CampeónGranitas Kaunas título

Véase también 
 Federación Europea de Balonmano
 Liga de Campeones de la EHF
 EHF European Cup

Enlaces externos 
 Sito ufficiale dell'European Handball Federation 
 Archivio IHF Cup 1987

Temporadas de la Copa EHF
Balonmano en 1986
Balonmano en 1987